Zănoaga ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Zănoaga (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Zănoaga (Olt), Dorf im Kreis Olt
 Zănoaga (Prahova), Dorf im Kreis Prahova